Социа́льная психоло́гия — раздел психологии, занимающийся изучением закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных включением их в социальные группы, а также психологических характеристик самих групп.

Другие определения:
 наука, изучающая закономерности возникновения, функционирования и проявления психических явлений, которые представляют собой результат взаимодействия людей (и их групп) как представителей различных общностей (определение В. Г. Крысько);
 наука, которая изучает как люди думают, влияют и относятся друг к другу.

История социальной психологии 
История социальной психологии как науки значительно «моложе» истории того, что можно назвать «социально-психологическим мышлением». Трудность создания научной истории социальной психологии заключается в том, что дисциплина эта формировалась из многих источников, и сложно определить, на каких рубежах внутри той или другой науки обособились элементы социально-психологического знания. При возникновении социальной психологии как самостоятельной отрасли знаний, как и при возникновении любой другой научной дисциплины, сыграли свою роль причины двоякого рода: как социальные, так и чисто теоретические. Самостоятельный статус социальной психологии в мире обозначается с 1908 г. — одновременного выхода книг В. Макдугалла «Введение в социальную психологию» в Европе и Э. Росса «Социальная психология» в Америке.

Основателями экспериментальной социальной психологии являются В. М. Бехтерев, В. Меде, Ф. Оллпорт. Бехтерев признавал социальную психологию, но вместо неё предлагал исследовать коллективную рефлексологию (изучающую процессы в коллективах людей).

В качестве самостоятельной науки социальная психология возникла во второй половине XIX века, отделяясь от философии. Её появление и признание связывают с двумя учёными лингвистами и философами: Х. Штейнталем (1823—1893) и М. Лацарусом (1824—1903). Данные учёные первые выступили за создание новой науки, назвав её «психологией народов». Психология народов по проблематике была очень близка к некоторым разделам социальной психологии. Свой вклад в эту науку также внёс В. Вундт (1832—1920), написав труд в 10 томах «Психология народов» (1900 и далее).

В целом в истории социальной психологии можно выделить три периода:
 I период — период накопления знаний в сферах философии и общей психологии (VI век до н. э. — середина XIX века).
 II период — период выделения описательной социальной психологии из философии (социологии) в самостоятельную область знания (50 — 60-е годы XIX века — 20-е годы XX века).
 III период — период оформления социальной психологии в экспериментальную науку (20-е годы XX века) и её современного развития.

Разделы социальной психологии 

Социальная психология по Г. М. Андреевой включает в себя 3 основных раздела:
 социальная психология групп;
 социальная психология общения;
 социальная психология личности.

Предмет социальной психологии 

Социальная психология по Б. Д. Парыгину, изучает:
 социальную психологию личности;
 социальную психологию общностей и общения;
 общественные отношения;
 формы духовной деятельности.

Исследования, которыми занимается социальная психология:
 социальное восприятие (Андреева Г. М. и другие);
 психологический климат коллектива (Парыгин Б. Д. и другие);
 стиль руководства (Журавлёв А. Л. и другие);
 восприятие и понимание людьми друг друга (Бодалёв А. А. и другие);
 эффективная групповая деятельность (Обозов Н. Н. и другие)

В социальной психологии в настоящее время рассматриваются и изучаются:
 понимание и восприятие людьми друг друга;
 межличностные (интерперсональные) отношения (классификации человеческих отношений, а также специфика и факторы, от которых они зависят);
 социальные установки (изучаются разновидности этих установок, устойчивость, структура, изменчивость и закономерности возникновения и изменения их под влиянием средств массовой информации, а также их влияние на социальное поведение);
 явления, которые характеризуют взаимодействие и общение людей;
 поведение людей в социуме;
 имеющие отношение к малым социальным группам феномены;
 имеющие отношение к большим социальным группам явления психики (массовидные явления, например общественное мнение, массовое сознание, слухи, мода, религия и тому подобное);
 вопросы взаимовлияния и взаимодействия личности и группы;
 межгрупповые взаимоотношения;
 лидерство (изучается отличия лидера от руководителя, изучаются различные стили лидерства, создаются научные модели, теории лидерства).

Групповые феномены 
В результате многочисленных экспериментов на сегодняшний день выявлен ряд изменений, присущих поведению человека вследствие его нахождения в группе, например: конформность, социальная фасилитация, социальная ингибиция, социальное давление, диффузия ответственности или так называемый эффект свидетеля, групповая поляризация, эмоциональное заражение, социальная леность, ослабленное самосознание и так далее.

В начале XX века психолог Норманн Триплет, прогуливавшийся в парке, заметил, что велосипедисты едут быстрее, если в парке есть люди, и значительно снижают скорость, если никого нет. Это положило начало серии экспериментов, в которых испытуемые занимались разными делами то наедине с собой, то в присутствии «зрителей». Так родился вывод о том, что с механической работой человек справляется лучше, если на него смотрят, а с той, что требует творческих и интеллектуальных затрат, — без свидетелей.

Определения 
 Групповая динамика условное название социально-психологических исследований, посвящённых проблемам формирования и развития групп, факторам, влияющим на их сплочённость и эффективность.
 Внутриличностный конфликт — конфликт социальных ролей одного человека.
 Взаимодействие двух людей — общение двух людей, выстраивание их отношений.
 Коммуникация — смысловой аспект социального взаимодействия; действия, сознательно ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми, иногда называют коммуникативными действиями; основные функции коммуникационного процесса состоят в достижении социальной общности при сохранении индивидуальности каждого её элемента.
 Конфликт — столкновение противоположных тенденций, интересов, проявляющееся в настойчивых попытках сторон отстоять свои позиции.
 Управление персоналом — комплекс или система организационных, социально-экономических, психологических, нравственных и правовых решений, обеспечивающих эффективную реализацию возможностей работников.
 Социальное познание — процесс познания одного человека другим, одна из областей, изучаемых социальной психологией, где исследуются механизмы того, как человек перерабатывает, хранит и использует информацию о других людях и социальных ситуациях.
 Социальная роль — зафиксированное определённое положение того или иного индивида в системе общественных отношений, общепринятый образец поведения, ожидаемый от индивидов, занимаемых определённое положение. Всегда имеет социальную оценку, может быть одобряема или не одобряема в обществе.

Основные результаты 

В начале XXI века британский учёный Бенедикт Херманн описал социально-психологическое явление антисоциального наказания (). Явление заключается в порицании или наказании обществом индивидов, проявляющих излишнюю, по мнению социума, активность, даже если такая активность объективно общественно-полезна. Исследование показало, что данное явление распространено в странах с недостаточно развитыми социальными связями, общественно-политическими институтами и традициями общественно-полезной деятельности.

Методы социально-психологического исследования 
Все методы исследований в социальной психологии Андреева Г. М. разделила на две основные группы: методы исследования и методы воздействия. Также все методы делятся на теоретическую и эмпирическую группы.

Теоретические методы используются при разработке и доказательстве научных теорий. К таким методам относятся: 1) критический метод, 2) конструктивный метод, 3) обзорно-аналитический метод.

Методы исследования 
Эта группа содержит методы сбора информации и методы её обработки.

К эмпирическим методам исследования относятся:
 наблюдение;
 изучение документов (в том числе контент-анализ);
 опросы (анкеты, интервью);
 математические (методы математической статистики и методы математического моделирования);
 эксперимент (лабораторный и естественный).

К методам наблюдения относятся:
 скрытое наблюдение;
 открытое наблюдение;
 стандартизированное наблюдение;
 стороннее наблюдение (стороннее или внешнее наблюдение);
 включённое наблюдение;
 свободное наблюдение.

Методы обработки данных:
 статистические методы (корреляционный анализ, факторный анализ и другие);
 приёмы логической и теоретической обработки (построения объяснений, типологий и так далее).

Методы социально-психологического воздействия 
Относятся к «психологии воздействия».

При проведении исследований составляется программа социально-психологического исследования. В которой чётко обозначаются: цель исследования, решаемые задачи, выбранный объект исследования, сформулирована проблематика, которая исследуется, уточняются используемые понятия, а также весь набор используемых методов.

Методы социально-психологического воздействия — прежде всего методы, используемые в средствах массовой коммуникации, индивидуальной и групповой психотерапии, в процессе проведения и организации публичных выступлений, пропаганде, рекламе, промышленности (для организации оптимальной работы и брейнсторминга) и агитации. В социальной психологии перечисленные феномены классифицируются и им даётся научное объяснение.

См. также 
 Психология толпы
 Политическая психология
 Гендерная психология
 Этнопсихология
 Психогеография
 Ролевая теория
 Социальная фасилитация
 Социальная психология (журнал)
 Шехтер, Стэнли
 Нисбет, Ричард

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'
'